Буе́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 65 км на південний захід від Пуатьє, 45 км на південний схід від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Буен, Ардіє, Анк i П'юссе було об'єднано в новий муніципалітет Вальделом.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 66 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 146,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Буен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Буен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр